MCM kan syfta på: 

 MCM – ett DNA helikas, se Minichromosome maintenance protein
 MCM (TV-kanal) – en fransk TV-kanal
 MCM – IATA kod för Héliport de Monaco
 MCM – talet 1900 med romerska siffror